Натуральне число 865
 865 рік до нашої ери
 865 рік нашої ери